Александр Викторович Клименко (род. 16 ноября 1980, г. Макеевка) — украинский предприниматель, политик и  общественный деятель. Почётный лидер политической партии «Успішна країна», основатель общественной инициативы «Восстановление Донбасса», инициатор создания всеукраинской правозащитной платформы «Успішна варта» и общественно-политического проекта «Klymenko Time». Бывший Министр доходов и сборов Украины (24 декабря 2012 —27 февраля 2014).

Биография 
В 2002 году закончил Донецкий государственный университет управления, магистр финансов.

В феврале 2010 года закончил Днепропетровское региональное отделение Национальной академии управления при Президенте Украины, магистр государственного управления.

В 2011 году получил научную степень кандидата экономических наук по специальности «экономика и управление национальным хозяйством».

Карьера 
В 1997-2005 годах — совместно с братом Антоном Клименко стал основателем и руководителем ряда коммерческих предприятий, которые к 2004 году были консолидированы под управлением единого холдинга ООО «Группа компаний Анталекс».

С августа 2005 года — полностью выходит из бизнеса и начинает карьеру государственного служащего. Прошёл путь до заместителя начальника специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками города Донецка.

В 2010 году назначен первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Донецкой области.

С 24 сентября 2010 года — председатель Государственной налоговой администрации Донецкой области. В период его работы в Донецке, в ноябре 2010 года область собрала в госбюджет Украины более 2 млрд грн. — самый высокий показатель за всю историю налоговой службы региона, включая докризисный (до 2008 года).

С 18 февраля 2011 года — заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины.

7 ноября 2011 года Указом Президента Украины № 1026/2011 назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

24 августа 2012 года присвоено специальное звание главного государственного советника налоговой службы.

24 декабря 2012 года Указом Президента Украины № 739/2012 назначен Министром доходов и сборов Украины.

27 февраля 2014 Верховная Рада отправила правительство в отставку и уволила всех министров, в том числе и Александра Клименко.

Во время событий Евромайдан, в конце февраля 2014 года, из-за угрозы жизни Клименко вместе с семьёй был вынужден покинуть территорию Украины. На данный момент находится в России, о чём заявил в декабре 2014 года в интервью телеканалу CNN.

14 августа 2014 интернет-издание «Главком» со ссылкой на источники, близкие к переговорам Украины и МВФ, сообщил, что в вопросах украинских налоговых реформ Международный Валютный Фонд консультируется с экс-министром Клименко. Ранее украинские СМИ обращали внимание на то, что налоговые инициативы правительства Яценюка оказались близкими к Концепции налоговой реформы, которая была разработана А.Клименко в 2012 году.

Преследования и уголовные дела после 2014 года 

В 2014 году Александр Клименко вынужден был покинуть Украину, как он утверждает, "из-за политических преследований". Его брат Антон Клименко также покинул Украину, продав в 2014 году свои бизнес-активы новым собственникам.

Александра Клименко обвиняют по ряду уголовных производств, в рамках которых прокуратура инкриминирует ему участие в преступной организации президента Украины Виктора Януковича и злоупотребление служебным положением в интересах последнего. В частности, он является фигурантом уголовного дела по статье 364 УК Украины, обвиняется в хищении 3 миллиардов гривен из бюджета.. Однако ни по одному из уголовных производств по состоянию на 2019 год не вынесено приговора суда. Только одно из производств было передано в суд накануне президентских выборов 2019 года. Остальные производства закрыты в виду отсутствия доказательств. Судебные тяжбы продолжаются.

Сам Александр Клименко называет давление на него политическим. По данным ряда СМИ особое внимание прокуратуры Украины к деятельности Александра Клименко связано с тем, что, будучи на посту министра доходов и сборов, подконтрольное ему ведомство провело налоговые проверки корпорации Roshen Петра Порошенко и доначислило к уплате в бюджет более 100 млн грн. налогов, из которых 5 млн грн. поступило в бюджет. После 2014 года и победы на президентских выборах Петра Порошенко, остальные суммы были оспорены в подконтрольных Порошенко судах, а против налоговиков, осуществлявших проверки предприятий Roshen были возбуждены уголовные дела. Наиболее активная фаза преследования Клименко пришлась на момент назначения главой генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко, который является кумом экс-президента.

Александр Клименко стал первым из украинских экс-чиновников времён В.Януковича, кто в судебном порядке опроверг обвинения, в отношении него распространяли представители новой украинской власти. В частности, 6 августа 2014 Шевченковский суд Киева обязал СБУ опровергнуть информацию о причастности Клименко к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014. Ранее эту информацию без предоставления доказательств распространила сотрудница пресс-службы СБУ Екатерина Косарева.

Впоследствии, 3 ноября 2014 года, апелляционный суд также признал недостоверными озвученные СБУ сведения о причастности А. Клименко к событиям в Одессе. Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства экс-министра доходов и сборов, и отклонил апелляцию СБУ.

21 августа стало известно, что для изучения обстоятельств расследования дела Клименко в Киев прибыл известный американский адвокат, специалист по защите прав человека с мировым именем Ричард Д. Хайдеман. 22 августа Хайдеман заявил, что следователи Генпрокуратуры до сих пор не вручили Клименко должным образом сообщение о подозрении в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также отказывают в предоставлении копии документа адвокатам. Американский защитник подчеркнул, что фактически с мая все следственные действия по делу Клименко проводятся без участия стороны защиты. По мнению Хайдеман, причины отказа ГПУ в допуске адвокатов надуманные и безосновательные.

27 января 2014 года Печерский районный суд Киева обязал главу Государственной фискальной службы Игоря Билоуса извиниться перед бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко и уплатить моральный ущерб в размере 48,72 грн. Ранее, сразу после своего вступления в должность, Билоус в интервью СМИ обвинял экс-министра в коррупции. Клименко сообщил, что претензий к СМИ, которые публиковали заявления Билоуса, не имеет.

Александр Клименко назвал все озвученные обвинения ложными, указал на отсутствие доказательной базы и связал активность ГПУ с политическими мотивами. Клименко отметил, что действия Генпрокуратуры связаны с необходимостью доказать Евросоюзу оправданность санкции, введённых Европой в отношении представителей «режима Януковича» из-за заявлений новой украинской власти. Также Клименко опубликовал своё обращение к Верховному представителю ЕС Фредерике Могерини, в котором «доказал аргументированно всю пикантность ситуации и чисто политический заказ».

4 февраля 2015 года в Генпрокуратуре Украины заявляли, что Александр Клименко объявлен в розыск Интерполом. Однако на сайте Интерпола упоминания Клименко в перечне разыскиваемых лиц нет.

Публичная деятельность после февраля 2014 года 
Александр Клименко активно комментирует экономическую ситуацию на Украине и вопросы налоговой и таможенной политики

Ряд бывших журналистов медиахолдинга Мультимедиа-инвест групп (газета и радио Вести, журнал Вести. Репортёр, телеканал UBR) называли Александра Клименко истинным владельцем компании, в то время как публично таковым себя называл журналист Игорь Гужва. В июле 2015 года Игорь Гужва объявил о продаже своей доли и уходе с поста главы холдинга и главреда газеты «Вести». Новым главой холдинга стала бывший пресс-секретарь и гражданская жена Александра Клименко Ольга Семченко.

В ноябре 2014 года Александр Клименко заявил о начале работы общественной инициативы «Восстановление Донбасса».. Проект позиционировался как "площадка для совместной работы экспертов, лидеров мнений и простых граждан для анализа и поиска путей решения сложной экономической и политической ситуации, которая сложилась на Донбассе"

12 декабря 2015 года избран почётным главой политической партии «Успішна країна». После этого политическая сила попала в ореол внимания радикально настроенных группировок, которые систематически срывали партийные собрания в Киеве и регионах Украины, осуществляли погромы общественных приёмных партий, угрожали членам партии и публичным лицам партийного объединения, а также молодёжного крыла партии. В июне 2018 года Министерство юстиции Украины инициировало судебное рассмотрение о запрете и принудительной ликвидации политической партии «Успішна країна». В домах и офисах членов партии проводились обыски Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, а главу исполнительного совета партии обвинили в осуществлении государственной измены против Украины и осуществлении призывов к развалу конституционной целостности страны.

Осенью 2017 года был запущен проект «Klymenko Тime», над которым работали рядовые активисты и члены политсовета вышеуказанной партии, а также бывшая сотрудница холдинга «Вести-Украина». Проект позиционируется как «онлайн-площадка для трансляции общественно-политического, образовательного и юмористического контента для граждан Украины, несогласных с политической повесткой, проводимой в Украине властью экс-президента Порошенко. Вокруг канала объединены украинские лидеры мнений и оппозиционные политики с альтернативной политической повесткой для Украины». Ключевыми площадками проекта стали YouTube и Telegram. При чём в мессенджере Telegram «Klymenko Time», по оценкам сервиса http://tgstat.com , проект на октябрь 2019 стал самым цитируемым политическим Telegram-каналом Украины. В 2022 году «Klymenko Time» жестко осудил вторжение российских войск в Украину, несмотря на то, что редакция канала находится в Москве.

В сентябре 2017, по инициативе Александра Клименко была создана всеукраинская правозащитная платформа «Успішна варта». Эта инициатива объединила юристов, адвокатов и правозащитников для оказания оперативной юридической помощи и проведения постоянного мониторинга нарушений прав человека в Украине. Официальная презентация проекта состоялась в апреле 2018. Ключевое внимание организации «Успішна варта» было направлено на украинских блогеров, журналистов, переселенцев и других лиц, которые преследовались за свои взгляды и мнения, а также защита православных храмов Украинской православной церкви. Кроме юридической и медийной поддержки, организация также оказывает ежемесячную гуманитарную помощь политзаключённым, находящиеся в изоляторах временного содержания и тюрьмах Украины. Кейсы, находящиеся под постоянным системным мониторингом правозащитной платформы «Успішна варта», были презентованы на международных мероприятиях, посвящённых соблюдению прав человека в Европе (ОБСЕ, ООН и другие) .

Отличия и рейтинги

Знаки отличия 
02.07.2007 — Почётная грамота исполкома Донецкого городского совета;

10.11.2010 — Нагрудный знак Государственной налоговой администрации Украины «За заслуги»;

29.06.2011 — Нагрудный знак Государственной таможенной службы Украины «За таможенную безопасность государства» II степени;

07.11.2011 — Нагрудный знак Государственной налоговой службы Украины «Почётный работник государственной налоговой службы Украины»

22.02.2012 — Ведомственный поощрительный знак отличия Управления Государственной охраны Украины «За содействие государственной охране»;

27.06.2012- Нагрудный знак Министерства внутренних дел Украины «Рыцарь Закона»;

24.08.2012 — присвоено специальное звание главного государственного советника налоговой службы;

14.12.2012 — присвоено специальное звание главного государственного советника налогового и таможенного дела.

Рейтинги 
2012 год — 17 место в рейтинге 200 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус»;

2012 год — 19 место в рейтинге «TOP-100 самые влиятельных украинцев» по версии журнала «Корреспондент»;

2013 год — 12 место в рейтинге 200 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус»;

2013 год — 8 место в рейтинге «TOP −100 самых влиятельных украинцев» по версии журнала «Корреспондент».

Благотворительность 
Во время работы в Министерстве доходов и сборов Александр Клименко уделял внимание вопросам обеспечения развития благотворительности на Украине. В конце 2013 года вместе с благотворительными организациями руководство Миндоходов составило перечень проблемных вопросов, требующих решения. Была инициирована разработка соответствующих законодательных изменений, которые из-за смены правительства не были реализованы.

Украинские СМИ сообщают о ряде благотворительных взносов, сделанных Клименко:
 В апреле 2014 года инициировал передачу в зоопарк двух медведей и двух тигров, которые требовали заботы, а также обеспечил их годовое содержание
 В апреле 2014 года перечислил 1 млн гривен для помощи семьям 7 шахтёров, погибшим 11 апреля на шахте им. Скочинского в Донецке.
 В июне 2014 года перечислил 1 млн гривен на ремонт центра для беженцев из Донбасса, который расположен в пгт. Коцюбинское под Киевом.
В период проведения АТО на востоке Украины, Клименко поддержал инициативу правительства по отмене т. н. налога на благотворительность в размере 17 % (налог на доходы физических лиц в виде безвозвратной финансовой помощи, а также стоимости товаров, работ, услуг, безвозмездно полученных плательщиком налога). Он также выступил за то, чтобы налог на благотворительность был отменён для всех категорий благотворителей, а не только для общественных активистов, которые помогают военным и переселенцам из зоны АТО.

Состояние 
Основные финансовые доходы Александр Клименко заработал, работая в бизнесе. После перехода на госслужбу в 2005 году передал свои бизнес-активы в собственность членов семьи.

За 2011 год Клименко задекларировал 700 тыс. гривен доходов, а члены его семьи — 21 млн 353 тыс. гривен. Доход Клименко от выполнения обязанностей главы Налоговой службы составил 114,26 тыс. гривен. Основную часть средств он заработал благодаря процентам и дивидендам — 580,455 тыс. гривен.

За 2012 год Клименко задекларировал зарплату и другие выплаты по трудовому или гражданско-правовому договору на уровне 165 тыс. гривен. При этом его доход от дивидендов и процентов составил 850 тыс.гривен, доход от отчуждения недвижимости — 284 тысяч гривен.

Данные о дальнейшем декларировании доходов в открытом доступе отсутствуют.

Социальные сети 
Официальная страница Александра Клименко в Facebook 

Официальная страница Александра Клименко во «Вконтакте»

Официальная страница Александра Клименко в Instagram 

Официальный YouTube-канал Александра Клименко

Примечательные факты 
 Его родной брат Антон Клименко (погибший в апреле 2015 года) в 2006 году был председателем Донецкой областной организации политической партии «Народный Союз Наша Украина».

Примечания

Ссылки 
 Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» Александра Клименко 
 
 
 
 
 
 
 Yotube-канал Klymenko Time 
 Сайт-портал новостей Клименко Тайм 

Министры Украины
Выпускники Донецкого университета управления
Кандидаты экономических наук
Государственная налоговая служба Украины
Сторонники правительства в период Евромайдана
Лишённые гражданства Украины